Engelberg heißen folgende geografische Objekte:

 Engelberg, eine Gemeinde in der Zentralschweiz, im Kanton Obwalden

Ortsteile:
 Engelberg (Dulliken), Weiler in der Gemeinde Dulliken, Kanton Solothurn, Schweiz
 Engelberg (Großheubach), ein Ortsteil des Marktes Großheubach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Engelberg (Oberharmersbach), ein Ortsteil der Gemeinde Oberharmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Engelberg (Stegen), ein Ortsteil der Gemeinde Stegen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Engelberg (Winterbach), ein Ortsteil der Gemeinde Winterbach im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

 Engelberg (Gemeinde St. Pantaleon-Erla), Ortsteil von St. Pantaleon-Erla, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Engelberg (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Berge:
 Engelberg (Antarktika) in den Bowers Mountains, Viktorialand, Ostantarktika
 Engelberg (Beuren) (527,6 m), Basalttuff-Kuppe bei Beuren, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Engelberg (bei Engelbach) (422 m), Erhebung im hessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Engelberg (Jura) (bis 702 m), ein Hügelzug bei Olten in den Kantonen Solothurn und Aargau
 Engelberg (Leonberg) (481,0 m) Bergsporn mit Engelbergtunnel bei Leonberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Landschaften:
 Engelberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet um Engelberg, Gemeinde Winterbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Engelbergertal, Tal der Engelberger Aa in der Zentralschweiz

Gebäude:
 Franziskanerkloster Engelberg, Franziskanerkloster auf einem Bergsporn (ca. 260 m) über Großheubach am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Kloster Engelberg, Benediktinerabtei in der Gemeinde Engelberg, Kanton Obwalden

Engelberg ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Engelberg (* 1965), deutscher Publizist
 Alexander von Engelberg (1894–1960), deutscher Unternehmer
 Burkhart Engelberg (1447–1512), Steinmetz und Baumeister
 Edward Engelberg (* 1929), deutsch-amerikanischer Hochschullehrer für vergleichende Literaturwissenschaften
 Ernst Engelberg (1909–2010), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Evaristo Conrado Engelberg (1853–1932), brasilianisch-deutscher Unternehmer und Erfinder
 Isak Engelberg, polnischer Kaufmann und NS-Opfer
 Isabella Gräfin von Tauffkirchen-Engelberg (1808–1855), deutsche Adlige in der Schönheitengalerie Ludwig I.
 Martin Engelberg (* 1960), österreichischer Psychoanalytiker, Unternehmensberater und Politiker (ÖVP)
 Miriam Engelberg (1958–2006), US-amerikanische Graphic Novelautorin
 Waltraut Engelberg (* 1929), deutsche Germanistin; Mitarbeiterin und Coautorin von Ernst Engelberg
 Wilhelm Engelberg (1862–1927), deutscher Verleger, Vater von Ernst Engelberg

Engelberg, Sonstiges:
 ein Album des Schweizer Musikers Stephan Eicher
 ein Versepos des Schweizer Dichters Conrad Ferdinand Meyer
 Engelberger Prediger (um 1350), spätmittelalterlicher Verfasser oder Kompilator einer Sammlung von zum Teil mystagogischen Predigten, der vermutlich im Kloster Engelberg wirkte
 Mitsubishi Engelberg Tourer, Konzeptfahrzeug von Mitsubishi Motors, das 2019 präsentiert wurde

Siehe auch:
 Englberg, Engelberger, Engelsberg (Begriffsklärung)
 Engelburg
 Engelbergturm